Ekvador je razdeljen na 24 provinc (špansko: provincias, ednina - provincia). V naslednjem seznamu so v oklepajih podana glavna mesta provinc:

Nedoločene zone 
Obstaja 1.419 km² ozemlja, ki ne pripada nobeni provinci. V letu 2010 so imela ta območja 32.384 prebivalcev.

 Las Golondrinas:, ki se nahaja v porečju reke Aqua Clara de Guayllabamba med provincama Esmeraldas in Imbabura. Meji na južni del province Pichincha. Ima okoli 5302 prebivalca.

 La Manga del Cura: sporno ozemlje med provincama Guayas, Manabi, Los Rios in Santo Domingo de los Tsáchilas, vključno del Embalse Duale-Peripa. Ima okoli 20.758 prebivalcev. 

 El Piedrero: območje med  kantona El Triunfo (Guayas) y La Troncal (Cañar). Ima okoli 6324 prebivalcev.

Reference

Zunanje povezave 

 Upravna delitev Ekvadorja
 Provinces of Ecuador - statistični podatki in kratka zgodovina (v angleščini)
 Galapagos - Ekvadorja 
Ekvador